Burg Reinegg steht für folgende Burgen:

 Burg Reinegg (Kärnten) bei Brückl, Kärnten, Österreich
 Burg Reinegg (Südtirol) in Sarntal, Südtirol, Italien

Siehe auch:
 Burg Rheineck bei Bad Breisig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Burg Rheinegg bei Leymen, Département Haut-Rhin, Frankreich